Al-Qadarif (staat), een staat van Soedan
 Al-Qadarif (stad), de hoofdstad van die staat